Voici une liste des principaux acteurs de la Restauration Meiji (明治). Cette période débute avec le retour au pouvoir des empereurs japonais, après plusieurs siècles de domination par les shoguns Tokugawa. Certains d'entre eux furent Premiers ministres.

 Toshimichi Ōkubo (1830-1878)
 Takayoshi Kido (1833-1877)
 Takamori Saigō (1827-1877)
 Tomomi Iwakura (1825-1883)
 Hirobumi Itō (1841-1909)
 Kiyotaka Kuroda (1840-1900)
 Masayoshi Matsukata (1835-1924)
 Iwao Ōyama (1842-1916)
 Yorimitchi Saigo (1843-1902)
 Aritomo Yamagata (1838-1922)
 Kaoru Inoue (1835-1915)
 Kinmochi Saionji (1849-1940)

Voir aussi
Bakufu
Shogun 
Période Edo
Chronologie du Japon
Histoire du Japon
Japon

Meiji
Empire du Japon
Personnalité politique japonaise